Didier Reynders (1958), Waals-Belgisch bestuurder en politicus
Herman Reynders (1958), een Vlaams politicus van de Socialistische Partij Anders
Yvonne Reynders (1937), Belgisch wielrenster

Of naar:
 Reynders, een café aan het Leidseplein in Amsterdam

Zie ook
Reijnders
Reinders